Fack kan avse:

Fackförbund – en riksomfattande organisation av fackföreningar
Fackförening – en arbetstagarorganisation
Fack (utrymme) – ett mindre fysiskt utrymme
postfack – för tillfällig lagring av post
bankfack – ett förvaringsutrymme i ett bankvalv eller kassaskåp
handskfack – ett förvaringsutrymme mittemot det främre passagerarsätet i en personbil
FACK (Eminem) – en låt gjord av rapparen Eminem